Фладниц-ан-дер-Тайхальм () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  . Официальный код  —  61758.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Райт (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 СПО занимает 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Штирии